Автоно́мная некомме́рческая организа́ция «Росси́йская систе́ма ка́чества» (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества».

Организация учреждена Правительством РФ и финансируется из средств федерального бюджета. Целью Роскачества является продвижение на внутреннем и внешних рынках отечественной продукции и повышение доверия к ней. Для этого Роскачество проводит веерные исследования товаров народного потребления и публикует их результаты на своём портале. Высококачественным товарам российского производства Роскачество присваивает российский Знак качества.

Результаты тестов используют государственные органы (налоговая и таможенная службы, Росаккредитация, Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Росстандарт). Предполагается, что производители качественных товаров будут реже подвергаться проверкам контрольно-надзорных органов, а производители товаров с нарушениями — чаще.

История 
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» учреждена распоряжением Правительством РФ от 30 апреля 2015 года № 780-р «в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и выдачи лучшим отечественным товарам российского Знака качества».

В марте 2019 года появилась информация, что Роскачество планирует запустить мобильное приложение, с помощью которого можно будет получить информацию о винах.

В апреле 2021 года было подписано соглашение «Роскачества» с Федеральной антимонопольной службой о сотрудничестве в сфере пресечения фактов недобросовестной конкуренции, а также соблюдения требований законодательства о рекламе и обороте продукции.

Международное сотрудничество 
Роскачество с начала 2016 года является представителем России в Международной ассоциации потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT).

Критика 
Критике подвергались рейтинги пива от «Роскачества», составленные накануне Чемпионата мира по футболу 2018 года. Союз российских пивоваров выпустил заявление, что данные рейтинги были подготовлены с грубыми нарушениями и «фактически вводят потребителя в заблуждение», а также что «Роскачество» по мнению СРП не имеет полномочий для формирования экспертного заключения о соответствии пивоваренной продукции нормативным требованиям. Заявлялось и возможных нарушениях правил дегустирования, включая «курение одного из экспертов в перерывах». В свою очередь пресс-служба «Роскачества» отвергает данную критику, настаивая, что пиво дегустировалось в соответствии с принятыми международными требованиями, что «подтверждено протоколами аккредитованных испытательных центров», а нареканий по применявшимся методикам в организацию не поступало.

Организацию критиковали из-за исправления рейтингов производителей задним числом, а в публикации karelinform.ru утверждалось, что за плату можно заказать новое исследование с новым рейтингом. В материале, опубликованном newizv.ru, отмечается, что в августе 2018 года был опубликован пресс-релиз с данными об антибиотиках в молоке «Вологодского молочного АПК», но впоследствии по той же ссылке вологодский завод попал в лидеры рейтинга и его продукция отличного качества (старая версия пресс-релиза осталась в веб-архиве). «Роскачество» не отрицает, что рейтинги могут меняться по результатам повторного исследования, но настаивает, что за повторную проверку плата не берется, а организация имеет бюджетное финансирование за счет госсубсидий.

Примечания

Ссылки 
 
 В России присвоен первый государственный Знак качества / «Коммерсантъ» от 16.12.2015

Некоммерческие организации России
Государственный аппарат России
Качество продукции